Богомолов, Иван:
 Богомолов, Иван Васильевич (1911—1966) — контр-адмирал ВМФ СССР.
 Богомолов, Иван Григорьевич (1907—1943) — Герой Советского Союза.
 Богомолов, Иван Семёнович (1841—1886) — русский архитектор.